Андрей Тихоми́ров:
 Тихомиров, Андрей Владимирович (род. 1995) — российский хоккеист, вратарь.
 Тихомиров, Андрей Генрихович (род. 1958) — российский композитор.